Корралес Хименес () — фамилия. Известные носители:

 Корралес Хименес, Сения (род. 1989) — мексиканская шахматистка.
 Корралес Хименес, Фидель (род. 1987) — американский шахматист.